Le Viol est un tableau du peintre belge René Magritte réalisé en 1934. Cette huile sur toile surréaliste représente une femme aux cheveux châtains dont le visage est un corps féminin nu. Elle est conservée au sein de la Menil Collection, à Houston, aux États-Unis, une version ultérieure datée de 1945 faisant partie des collections du musée national d'Art moderne, à Paris, en France. Dans cette dernière, la victime a les cheveux blonds.

Liens externes 

  The Rape (Le viol), 1934 sur le site web de la Menil Collection.

Tableau de René Magritte
Tableau réalisé en 1934
Tableau surréaliste
Portrait de femme
Nu féminin
Œuvre de René Magritte à la Menil Collection
Viol dans l'art